Лига Ирландии 1974/1975 () — 54-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Корк Селтик» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1974/1975
Ирландия
Ирландия
1974 год в Ирландии
1975 год в Ирландии